Појам Лука Кранах може да се односи на:

 Лука Кранах Старији (1472 — 1553), немачки сликар
 Лука Кранах Млађи (1515 — 1586), немачки сликар

cs:Cranach
hy:Կրանախ (այլ կիրառումներ)